Војо Ковачевић се може односити на:

 Војо Ковачевић (1912—1997), учесник Народноослободилачке борбе, генерал-пуковник ЈНА и народни херој Југославије. 
 Војо Ковачевић (професор) (1962), филолог и професор Филозофског факултета у Источном Сарајеву.

 Војин Војо Ковачевић (1913—1941), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.